

Sigle 
 Robert Francis Kennedy – politico statunitense

Cinema 
 RFK – film statunitense del 2002 diretto da Robert Dornhelm

Codici 
 RFK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anguilla/Rolling Fork (Stati Uniti)